Wetar steht für

 eine indonesische Insel; siehe Wetar
 Wetar (Distrikt), ein Distrikt auf der Insel Wetar.
 zwei Orte in Pakistan; siehe Wetar (Pakistan) und Jabba Wetar
 eine südostasiatische Sprache; siehe Wetar (Sprache)
 eine Vogelart; siehe Wetar-Taube